Gabrić oder Gabric ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gabric (* 1998), deutsche Tennisspielerin
 Boris Gabrić (* 1983), serbischer Eishockeyspieler
 Drago Gabrić (* 1986), kroatischer Fußballspieler
 Gabre Gabric (1914–2015), italienische Leichtathletin
 Tonči Gabrić (* 1961), kroatischer Fußballtorhüter